Кононович-Горбацкий — славянская фамилия:

 Кононович-Горбацкий, Иосиф (?—1653) — епископ Могилёвский, Мстиславский и Оршанский (Белорусский).
 Кононович-Горбацкий, Пётр Викентьевич (1842—?) — российский военный деятель, генерал от инфантерии в отставке (1906).
 См. также 
 Кононов
 Кононенко
 Кононович